Il doppio del torneo di tennis Edinburgh Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcus Hilpert e Vaughan Snyman che hanno battuto in finale Marcos Roy-Girardi e Attila Sávolt 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Marcos Roy-Girardi /  Attila Sávolt (finale)
 Marcus Hilpert /  Vaughan Snyman (Campioni)

 Marcelo Charpentier /  Jose Frontera (semifinali)
 David Caballero Garcia /  Ashley Fisher (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 1999